W-League 2011/2012 var den fjärde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av sju lag, varav sex lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Både grundserien och slutspelet vanns av Canberra United.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2011/2012

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2011/2012
2011 i Australien
2012 i Australien
Fotbollssäsongen 2011/2012